Wermke ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Wermke (* 1949), deutscher Pädagoge und Synodalpräsident in Baden
 Ernst Wermke (1893–1987), deutscher Bibliothekar und Bibliograph